No More Heroes – album dei The Stranglers del 1977
 No More Heroes – serie di videogiochi
 No More Heroes – videogioco tratto dall'omonima serie
 No More Heroes 2: Desperate Struggle – videogioco tratto dall'omonima serie